Самый ценный игрок Финала четырёх Евролиги () — приз лучшему баскетболисту Финала четырёх. Вручается начиная с сезона 1987/88, когда впервые прошёл Финал четырёх. Это приз «самому ценному игроку» команды-победительницы Евролиги и считается самой престижной и важной наградой чемпионатов Европы среди клубов.

Больше всех титул (трижды) самого ценного игрока Финала четырёх присуждали Тони Кукочу (1989, 1990 и 1993) и Вассилису Спанулису (2009, 2012 и 2013). Деяна Бодирогу награждали этим призом дважды за карьеру. Первым награждённым титулом самого ценного игрока Финала четырёх стал Боб Макаду. Приз больше всего раз доставался игрокам из США — восемь. Клуб «Панатинаикос» — лидер по количеству выигранных титулов самого ценного игрока Финала четырёх среди команд.

Обладатели приза 

До лета 2000 года турнир проводился под эгидой ФИБА и назывался Кубок европейских чемпионов. В результате финансового конфликта в сезоне 2000/2001 стартовали 2 независимых соревнования — Супролига ФИБА и Евролига УЛЕБ.

Несколько наград

Игроки 

Кукоч выиграл первый титул в сезоне 1990/91 как гражданин Югославии; Хорватия провозгласила независимость 25 июня 1991 года, через полгода после финала Кубка европейских чемпионов.

Бодирога выиграл первый титул в 2002 году как гражданин Союзной Республики Югославии. Союзная Республика Югославия была переименована в Союз Сербии и Черногории 4 февраля 2003 года, за три месяца до завоевания им второго титула; позже, с выходом Черногории, конфедеративный союз окончательно распался 3 июня 2006 года, а Деян стал гражданином Сербии.

Команды

Гражданство игроков

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Баскетбольные награды